Северо-запад — сторона света. Также может означать:

География
 Северо-запад США
 Старый Северо-Запад США
 Тихоокеанский Северо-Запад
 Северо-Запад Аргентины
 Северо-запад штата Гояс — мезорегион Бразилии
 Северо-запад штата Минас-Жерайс — мезорегион Бразилии
 Северо-запад штата Парана — мезорегион Бразилии
 Северо-запад штата Рио-де-Жанейро — мезорегион Бразилии
 Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул — мезорегион Бразилии
 Северо-запад штата Сеара — мезорегион Бразилии
 Северо-запад штата Эспириту-Санту — мезорегион Бразилии

Спорт
 ОФФ «Северо-Запад» — межрегиональное футбольное объединение в России.
 Дивизион «Северо-Запад» — один из дивизионов Молодёжной хоккейной лиги

Организации
 Банк ВТБ Северо-Запад
 МРСК Северо-Запада

Прочее
 «Провинция. Северо-запад» — газета Волхова и Волховского района (Россия).
 «К северу через северо-запад» — американский фильм 1959 года.

Северо-западный
 Северо-Западный федеральный округ — федеральный округ России.
 Северо-Западный экономический район — экономический район России.

См. также 
 Север и Запад